Hybosida machondogo est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Palpimanidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Kenya. Elle se rencontre dans les comtés de Nyeri et de Uasin Gishu.

Description 
Le mâle holotype mesure .

Publication originale 
 Oketch, Zonstein, Kioko & Li, 2020 : « Description of a new genus and three new species of the family Palpimanidae (Arachnida, Araneae) from Kenya. » African Invertebrates, , , .

Liens externes

Notes et références 

Palpimanidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Kenya